Бадарма — посёлок в Усть-Илимском районе Иркутской области России.

География 
Посёлок находится в 27 км от центра района, на левом берегу одноимённой реки.

Население

Власть 
Посёлок в административном плане относится к Бадарминскому муниципальному образованию Усть-Илимского района Иркутской области.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Илимского района